Bešlić oder Beslic ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Krisper-Beslic (* 1949), deutsche Graphikerin, Malerin und Hochschullehrerin
 Domagoj Bešlić (* 1990), kroatischer Fußballspieler
 Halid Bešlić (* 1953), bosnischer Folk-Sänger
 Ljubo Bešlić (1958–2021), bosnischer Politiker (HDZ-BiH), Bürgermeister von Mostar 2004–2021